North Burial Ground ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 North Burial Ground (Massachusetts), ID-Nr. 83000695
 North Burial Ground (Rhode Island), ID-Nr. 77000003